Smołobeton - masa mineralno-smołowa, w której skład wchodzi smoła drogowa oraz rodzaje kruszywa: grys, piasek i mączka mineralna. Może być układanana i wałowana na zimno lub gorąco.

Beton